Filip Krăstev – calciatore bulgaro
 Ivan Krăstev – lottatore bulgaro
 Kalojan Krăstev – calciatore bulgaro
 Krăstjo Krăstev – critico letterario, scrittore, traduttore ed attivista bulgaro